La temporada de 1964 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 16.ª edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Mike Hailwood coniguió otro título de 500 cc para MV Agusta, ganando las primeras seis carreras. La Honda de Jim Redman consiguió el título de 350cc al vencer todas las carreras de la temporada. 

La cilindrada de 250cc resultó ser más disputada ya que la Yamaha de Phil Read luchó contra Redman durante toda la temporada, ganando cinco carreras contra tres de Redman. Luigi Taveri ganó el título de 125 para Honda mientras que Hugh Anderson tuvo una batalla durante toda la temporada con Ralph Bryans para retener la corona de 50cc.

Calendario y resultados

Resultados

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1964
1965